

Geografie 
 East Coast (Nieuw-Zeeland), een regio in het noordoosten van Nieuw-Zeeland
 East Coast (Verenigde Staten), de Amerikaanse staten langs de Atlantische Oceaan
 East Coast Greenway, een voorgesteld wandelpad
 East Coast Park, een strandpark in Singapore

Muziek 
 Eastcoasthiphop, een hiphopstijl
 East Coast, een jazzstijl
 Piedmontblues of eastcoastblues, een bluesstijl
 Eastcoastswing, een dansstijl

Vervoer 
 East Coast (spoorwegbedrijf), het handelsmerk van de Britse spoorwegonderneming East Coast Main Line Company Ltd
 East Coast Main Line, een spoorlijn in Groot-Brittannië
 East Coast Parkway, een snelweg in Singapore
 East Coast Railway, een van de zones van de Indian Railways
 Florida East Coast Railway, een spoorlijn in de Amerikaanse staat Florida
 National Express East Coast, een voormalig Brits spoorwegbedrijf
 New Brunswick East Coast Railway, een voormalig Canadees spoorwegbedrijf

Zie ook 
 Oostkust (doorverwijspagina)
 West Coast (doorverwijspagina)